Het seizoen 2006–2007 van Willem II was het 52ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Tilburg sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde net als het voorgaande seizoen, toen het op de zeventiende plaats eindigde, in de Eredivisie. De ploeg stond onder leiding van trainer-coach Dennis van Wijk, die interim-coach Kees Zwamborn was opgevolgd op 1 juli 2006.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de eredivisie  in het seizoen 2006/07 en als vijftiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

 2006/07
Nederlandse voetbalclub 2006/07